

Хойник — село в гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Хойник — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хойник — село в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства